Jméno a příjmení Jan Zach má více nositelů:

 Jan Zach (1713–1773) – český hudební skladatel, varhaník a houslista
 Jan Zach (sochař) (1914–1986) – český sochař, malíř a designér
 Jan Zach (teolog) (* 1973) – český bohemista a teolog